Pierre Girard (13..-1415), pseudo-cardinal français ;
 Pierre Girard (1806-1872), peintre français ;
 Pierre Girard (1879-1958), chimiste français, administrateur de l'IBPC ;
 Pierre Girard (1892-1956), écrivain suisse ;
 Pierre Girard (1926-), skipper suisse ;
 Pierre Girard (1982-), journaliste et présentateur de télévision français.